Lopud – wyspa na Adriatyku
 Lopud – miejscowość na wyspie o tej samej nazwie